Джеймс Лео «Джим» Диллион (, , , штат Огайо, США — , , Техас, США) — американский метатель диска, бронзовый призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

Окончил Обернский университет. Двукратный чемпион США (1951 и 1954), бронзовый призёр Игр в Хельсинки (1952) в метании диска.

Личный рекорд 
Толкание ядра – 52-10½ (16.11) (1952); 

Метание диска – 180-8 (55.07) (1954).

Примечания

Ссылки 
 
 FORMER NCAA CHAMPION AND OLYMPIAN JIM DILLION PASSES AWAY

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Метатели диска США
Выпускники Обернского университета